

Albums
 One of a Kind, un album de Della Reese sorti en 1978;
 One of a Kind, un deuxième album solo de Bill Bruford, sorti en 1979;
 One of a Kind, un album de Pandora, sorti en 1993;
 One of a Kind, un album de G-Dragon sorti en 2012;

Chansons
 One of a Kind est une chanson du groupe, Breaking Point (2002).
 One of a Kind est une chanson de G-Dragon (2012).

Autres
 One of a Kind est une chanson du groupe Booker T. and the M.G.'s (1973).
 One of a Kind (Love Affair) est une chanson du groupe The Spinners (1991).